Juan IV de Sajonia-Lauenburgo (fallecido en 1414) fue un miembro de la Casa de Ascania; hijo del duque Erico IV de Sajonia-Lauenburgo y Sofía de Brunswick-Luneburgo.

Biografía
Cuando Erico III de Sajonia-Bergedorf-Mölln murió en 1401, el padre de Juan, Erico IV, heredó el ducado del fallecido. Posteriormente compartió su reinado en el ducado reunido con Juan y su hermano Erico V. Sin embargo, la mayor parte del ducado de Erico III había sido enajenada, como el Herrschaft de Mölln (vendido a Lübeck en 1359 con acuerdo de recompra) y el Herrschaft de Bergedorf, el Vierlande, la mitad del Sachsenwald y Geesthacht, todo lo cual Erico III había empeñado a la ciudad de Lübeck en 1370.

Erico III había autorizado a Lübeck para que entrara en la posesión de estas zonas una vez que él falleciera, hasta que sus herederos le devolviesen el crédito y de esta manera las redimiese y simultáneamente ejercitasen su derecho de recompra de Mölln, requiriendo en total la suma de 26000 marcos de Lübeck. En 1401 Erico IV, apoyado por sus hijos Erico V y Juan IV, capturó a la fuerza las zonas empeñadas, sin pagar nada, antes de que Lübeck pudiera tomar la posesión de ellas. Lübeck condescendió a ello. 

Juan tenía deudas con los burgueses de Hamburgo. En una visita allí bajo salvoconducto garantizado por el Senado de Hamburgo (el gobierno de la ciudad), su acreedor Heyne Brandes (más tarde en alemán estándar también: Hein Brand[t]) asumió al duque fallido y lo trató de manera que consideró insultante, requiriendole de pago de manera urgente. El duque se quejó al senado. El senado citó a Brandes, quien admitió el requerimiento de pago, y lo arrestó. Esto causó un escándalo civil de hamburgueses, eligiendo de cada una de las entonces cuatro parroquias 12 representantes, el Consejo del 48 (die Achtundvierziger), que en el día de san Lorenzo (10 de agosto) estipuló con el senado el Receso de 1410 (considerada la ley constitucional más antigua de Hamburgo), denegando el privilegio del senado de arrestar sin audiciencia judicial previa. Los 48, en 1687 extendido al Consejo de los 60 (die Sechziger), persistió y desarrolló la primera representación permanente de los ciudadanos de Hamburgo, el núcleo del Parlamento de Hamburgo.

En 1411 Juan IV y su hermano Erico V junto con su padre Erico IV empeñaron su parte en el Vogtei sobre el Bailío de Bederkesa al senado de Bremen incluyendo todo lo que "ellos poseían en las jurisdicciones de la Tierra de Wursten frisia y en Lehe, que pertenecía al ya mencionado castillo y Vogtei". Su participación en la jurisdicción, Vogtei y el castillo habían sido adquiridos de los Caballeros de Bederkesa, golpeados por la plaga, quienes habían entrado en decadencia después de 1349/1350.

Erico V acabó su gobierno conjunto con Juan IV después de que su padre Erico IV muriera en 1412. Después, Juan IV moriría en 1414 sin descendencia masculina que lo heredase.

Ancestros

Referencias 

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XV (Casa de Ascania)
Nobles de Alemania del siglo XIV